Guglhör steht für:

 Guglhör (Riegsee), eine Einöde der Gemeinde Riegsee im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

Guglhör ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Guglhör (* 1952), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Michael Guglhör, deutscher SS-Führer